Zhabinka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Zjabinkaŭskі Rajon, distrikt, Brests voblast, 
 Zjabinka, distriktshuvudort, Brests voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar